

Druga savezna liga - Zapad 

 Trešnjevka (Zagreb) ispala je iz Prve savezne lige i postala član Druge savezne lige - Zapad.

 Slovan (Ljubljana) odustao nakon jesenskog dijela od daljnjeg natjecanja zbog nedostatka sredstava.

Druga savezna liga - Istok 

 Radnički (Beograd) ispao je iz Prve savezne lige i postao član Druge savezne lige - Istok.
 Sloboda (Titovo Užice) kažnjena je oduzimanjem 3 boda zbog navodnog lažiranja utakmice Srpske lige u prethodnoj sezoni (1964/65.).
 Sloga (Kraljevo) kažnjena je oduzimanjem 4 boda zbog navodnog lažiranja utakmice Srpske lige u prethodnoj sezoni (1964/65.).

Unutrašnje poveznice

Vanjske poveznice

Izvori 
 
Sezona 1965/66.
  

1965-1966
 2